Ardalion Mikaberidze (2 de junho de 1986) é um futebolista Georgiano que joga atualmente para o FC WIT Georgia.

Futebolistas da Geórgia